

Patronyme 

 Albert Tessier (1895-1976), prêtre, professeur, historien et pionnier du cinéma québécois ;
 Carmen Tessier (1911-1980), journaliste française ;
 Charles Tessier (v.1550-v.1604), compositeur ;
 Éric Tessier (1966-), réalisateur québécois ;
 Gaston Tessier (1887-1960), syndicaliste français ;
  ;
 Henri-Alexandre Tessier (1741-1837), médecin, agronome et botaniste français ;
 Jean-Michel Tessier (1977-), coureur cycliste français ;
 Joseph-Adolphe Tessier (1861-1928), homme politique canadien ;
 Kelsey Tessier (1990-), joueur de hockey sur glace professionnel ;
 Louis Tessier (1719-1781), peintre français de fleurs ;
 Louis Tessier (1889-1969), footballeur international français en 1909 et en 1910 ;
 Louis-Adolphe Tessier (1868-1915), peintre français ;
 Marc Tessier (1946-), haut fonctionnaire français ;
 Orval Tessier (1933-2022), entraîneur et joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
  ;
 Philippe Tessier (1966-), auteur du jeu de rôle Polaris ;
 Pierre Tessier (1968-), comédien spécialisé dans le doublage ;
 Séverine Tessier (1975-), conseillère municipale socialiste de Clichy ;
 Soulange Tessier (1814-1898), peintre, lithographe et graveur français ;
 Thomas Tessier (1947-), écrivain et poète américain spécialisé dans le fantastique et le roman policier ;
 Valentine Tessier (1892-1981), actrice française ;
 Yvan Tessier (1955-), photographe français.

Toponyme 

 Lac Tessier, plan d'eau situé au Sud du réservoir Gouin, dans La Tuque, en Mauricie, au Québec, au Canada ;
 Tessier, canton du Bas-Saint-Laurent au Québec, au Canada ;
 Rue Jacques-Louvel-Tessier, rue du  de Paris.

Arts 

 Prix Albert-Tessier, récompense cinématographique québécoise

Entreprise 

 Tessier, marque de matériel de ski alpin handisport

Patronyme canadien
Patronyme français